Палле Раун (; 13 декабря 1928 — 20 мая 2012) — датский шахматист.

Чемпион Дании (1957). В составе национальной сборной участник 4-го командного чемпионата мира среди студентов (1957) в Рейкьявике и 13-й Олимпиады (1958) в Мюнхене.

Ссылки 

 Выступления Палле Рауна на командных чемпионатах мира среди студентов

Шахматисты Дании